Branca (Albergaria-a-Velha), een plaats in de Portugese gemeente Albergaria-a-Velha
Branca (Coruche), een plaats in de Portugese gemeente Coruche